Виталий Фридрихович Во́льский (, фамилия при рождении — Зейдель (); 1901, Санкт-Петербург — 1988, Минск) — белорусский советский писатель, драматург, литературовед, краевед. Кандидат филологических наук. Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1971).

Биография 
Родился в лютеранской семье действительного тайного советника этнического немца Фридриха Карловича Зейделя (1866 г.р.) и Адели Лавреновны, приходившейся дальней родственницей Роману Исидоровичу Кондратенко, герою обороны Порт-Артура. Мать при родах Виталия Фридриховича умерла.

В 1920—1926 годах служил в РККА, участник Гражданской войны. Член ВКП(б) с 1925 года.

В. Ф. Вольский умер 22 августа 1988 года в Минске.

Семья

Жена 
Фаина

Дети 
Артур Вольский (1924—2002) — белорусский писатель
Гарольд Вольский (р. 1928) — артист, деятель культуры, директор студии мультфильмов к/с «Беларусьфильм»

Внуки 
Лявон Вольский (р. 1965) — белорусский поэт, художник и музыкант

Творчество 
Начал публиковаться с 1926 года. Писал пьесы по мотивам белорусского фольклора, поэтизируя героические народные характеры: «Чудесная дудка» (1938), «Дед и журавль» («Дзед і жораў», 1939), «Нестерка» (1940), «Машека» (1946). Его пьесы написаны с юмором, отличаются богатством и сочностью языка.

Виталий Вольский написал для детей несколько книг очерков и рассказов о белорусской природе и животном мире Белоруссии: «По лесным стежкам» (1948), «В лесах над Берёзой» (1955), «Месяц за месяцем» (1956), «Чайки над Нарочью» (1959), «Родной край» (1961), «Три путешествия в страну белорусов» (1967), «Полесье» (1970)); книги зарубежных впечатлений: «Африканское путешествие» (1963), «Эль Махриб» (1965). Им написаны работы по истории белорусской литературы и театра («Очерки по истории белорусской литературы эпохи феодализма»).

Перевёл на белорусский язык «Рейнеке-Лис» И. В. Гёте. По сценариям Виталия Вольского поставлены кинофильмы «Беловежская пуща» (1946) и «Нестерка» (1955), мультфильм «Нестерка» (1980).

Награды 
 Заслуженный деятель культуры БССР (1971). 
 Награждён 3 орденами, а также медалями.
 орден Красной Звезды
 два ордена «Знак Почёта» (25.02.1955 И 1964)

Библиография

На белорусском языке 
 «Па лясных сцежках», Минск, 1948;
 «У лясах над Бярозой», Минск, 1955;
 «Месяц за месяцам», Минск, 1956;
 «На бабровых азёрах», Минск, 1957;
 «Чайкі над Нараччу», Минск, 1959;
 «Родны край», Минск, 1961;
 «Эдуард Самуйлёнак», Минск, 1951;
 «Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры эпохі феадалізма», Мінск, 1958.

В русском (авторском) переводе 
 Пьесы, М., 1954;
 В лесах над Березиной, Л., 1958.
 Под небом Африки, Минск, 1969.

Литература 
 
 Александрович С. Вольский // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. Т. 1: Аарне — Гаврилов. — 1962. — Стб. 1029.
 Пісьменнiki Савецкай Беларусi. Кароткi біябібліяграфічны даведнik, Miнск, 1970
 Берков П. Н., Виталий Вольский и его драматические сказки, [Вступ. ст.], в кн.: Вольский В., Пьесы, М., 1954.
 Жаров М., Нестерка, «Сов. культура», 1955, 17 февр., № 22;
 Зубов К., Нестерка, «Правда», 1955, 19 февр., № 50;
 Чирков В., «Нестерка» в Москве, в кн.: Декада белорусского искусства и лит-ры в Москве. Сб. материалов, Минск, 1955;

Примечания 

Члены Союза писателей СССР
Заслуженные деятели культуры Белорусской ССР
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Белоруссии
Переводчики на белорусский язык
Кандидаты филологических наук
Члены КПСС
Литераторы, известные под псевдонимами
Участники Гражданской войны в России